Freudenschuss bzw. Freudenschuß ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Freudenschuss (* 1956), österreichischer Diplomat
 Ina Freudenschuß (* 1978), österreichische Journalistin
 Katie Freudenschuss (* 1976), deutsch-österreichische Musikerin und Kabarettistin

bezeichnet

 in Südasien verbreiteter Brauch, anlässlich Feiern, wie einer Hochzeit, Gewehrschüsse in die Luft abzugeben